Nenad Krstičić (en ), né le  à Belgrade, est un footballeur international serbe. Il évolue au poste de milieu de terrain à l'Étoile rouge de Belgrade.

Carrière 

Nenad Krstičić débute en équipe de Serbie le , contre Chypre.

Il rejoint le club grec de l'AEK Athènes en .

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Serbie : 2018

Références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Belgrade
Naissance en RS de Serbie
Footballeur international serbe
Joueur de l'OFK Belgrade
Joueur de l'UC Sampdoria
Joueur du Bologne FC 1909
Joueur du Deportivo Alavés
Joueur de l'Étoile rouge de Belgrade
Joueur de l'AEK Athènes